Хабалево — название населённых пунктов в России:

 Хабалево — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Хабалево — деревня в Любимском районе Ярославской области.